Второй дивизион Чили 1969 () — 18-й сезон второй по значимости лиги чемпионата Чили. Лигу пополнил «Унион Сан-Фелипе», вылетевший из Примеры.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Ссылки 
 Статистика на сайте rsssf.com  

1969
Спорт в Чили в 1969 году
Чили